Trzęsienie ziemi w San Salvadorze (1986)
 Trzęsienie ziemi w San Salvadorze (2001)